Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Elise Burgin 3–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (campionessa)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Susan Sloane (primo turno)
 Anne Minter (secondo turno)

 Rosalyn Fairbank (primo turno)
 Stacey Martin (primo turno)
 Dianne van Rensburg (secondo turno)
 Shaun Stafford (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1989